Civil war est un terme anglais pour designer la guerre civile.

 The Civil War  est un film documentaire réalisé par l'Américain Ken Burns sur la guerre de Sécession ;
 Civil Wars est une série télévisée américaine en 36 épisodes de 44 minutes, créée par William M. Finkelstein ;
 Civil War and Underground Railroad Museum of Philadelphia est un musée de Philadelphie ;
 Civil War est une série de comics publiée en sept épisodes ;
 Captain America: Civil War est une adaptation cinématographique de ce comics sorti en 2016 ;

Musique 
 Civil War  est une chanson du groupe Guns N' Roses sortie en single durant l’année 1993 ;
 Civil War est le quatrième album des Dillinger Four ;
 The Civil Wars est un groupe de musique américain ;
 The CIVIL warS, un opéra de Philip Glass.
 Civil War est un groupe de heavy/power metal suédois fondé en 2012.

Jeu vidéo 
 American Civil War: From Sumter to Appomattox est un jeu vidéo de stratégie sorti en 1996, édité par Interactive Magic ;
 Robert E. Lee: Civil War General est un jeu vidéo de stratégie sorti en 1996, édité par Sierra Entertainment ;
 AGEOD's American Civil War est un jeu vidéo de stratégie sorti en 2007, développé par AGEOD.